Асрор Чориевич Аликулов (; 12 сентября 1978, Мубарек, Узбекская ССР) — узбекский футболист, защитник.

Начал профессиональную карьеру в мубарекском «Машъале» в 1995 году. Оттуда его пригласили в главную команду области каршинский «Насаф», в составе которого Асрор дважды завоевал бронзовые медали чемпионата страны. В 2001 году в составе сборной клубов Узбекистана стал победителем международного турнира «Мердека-кап» в Малайзии.

Перед сезоном 2003 года Аликулов был приглашен в состав ташкентского «Пахтакора». В составе этого клуба он пять раз подряд стал чемпионом страны и столько же раз подряд — обладателем кубка страны.

В процессе подготовки к финальному турниру Кубка Азии 2007 получил тяжёлую травму, но проявив волю и выдержку, вернулся в большой футбол.

В 1999—2008 гг. выступал за сборную Узбекистана. В 2007 году провёл за сборную четыре матча.

Достижения 
 Чемпион Узбекистана: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
 Бронзовый призёр чемпионата Узбекистана: 2000, 2001
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
 Полуфиналист Лиги чемпионов Азии: 2002/2003, 2004
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 2007
 Финалист Кубка чемпионов Содружества: 2008
 Победитель турнира «Мердека-кап»: 2001

Личная жизнь 
Аликулов имеет высшее образование. Окончил Каршинский государственный университет. Он является дипломированным наставником по футболу. Женат. Отец троих детей.

Источники

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную на rsssf.com

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Насаф»
Игроки ФК «Машал»
Игроки ФК «Шуртан»